Одинарка — улица с односторонней застройкой, как правило представляющая внутриквартальный проезд или проход.

 Одинарка — улица в Екатеринбурге.
 Одинарка — исчезнувшая улица в бывшей Банной слободе Екатеринбурга.
 Одинарка — исчезнувшая улица в бывшей Ссыльной слободе Екатеринбурга.